Termenul Aue în germană poate să însemne:
 „Flussaue” regiunea inundabilă a unei ape curgătoare
 „Auwald” vegetație de luncă
 „Aue” oaie

 Denumiri de ape:
 „Aue (Leine)” afluent al râului Leine 
 „Aue (Weser)” afluent al râului Weser
 „Aue (Elbe)” afluent al Elbei

 Denumiri de localități:
 Aue (Sachsen)
 „Aue (Eschweiler)” cartier din Eschweiler
 „Aue (Hückeswagen)” cartier din Hückeswagen

 Nume de persoane:
 Friedrich Aue (1896–1944 militant german antifascist
 „Gisela von der Aue” politician SPD german